Никола Маринов може да се отнася за:
 Никола Маринов (1879 – 1948), български художник живописец
 Никола Маринов (1909 – 1982), български писател
 Никола Маринов (1932 – 1987), български офицер, преподавател във ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново
 Никола Маринов, български футболист, участник в Летните олимпийски игри през 1924 г.